Пуерто дел Сабино има више значења:

 Пуерто дел Сабино (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто дел Сабино (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику